Карденья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 513 км². Население — 1732 человека (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cardeña
  Ayuntamiento de Cardeña
  Estadísticas de Cardeña
 Academia de Cardeña
 Azuel Puerta de Andalucia

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы